Микаэль Нильссон ():
 Нильссон, Микаэль (род. 1968) — шведский футболист, защитник и полузащитник, выступавший за «Гётеборг» и сборную Швеции; участник ЧЕ 1992 и ЧМ 1994.
 Нильссон, Микаэль (род. 1978) — шведский футболист, полузащитник сборной Швеции; участник ЧЕ 2004 и 2008 и ЧМ 2006.